Wet za wet – film z 1987 roku w reżyserii Barry'ego Levinsona.
 Wet za wet – album muzyczny zespołu Abaddon
 Wet za wet – strategia w teorii gier